Psalms for the Dead () — одиннадцатый студийный альбом шведской дум-метал-группы Candlemass.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Robert Lowe — Vocals
 Leif Edling — Bass, Lyrics
 Mats «Mappe» Björkman — Guitars (rhythm)
 Jan Lindh — Drums
 Lars «Lasse» Johansson — Guitars (lead)

Приглашённые музыканты 
 Mats Levén — Vocals (backing)
 Carl Westholm — Keyboards
 Per Wiberg — Hammond (on «Siren Song»)
 Mark Roberton — Narration (on «Black as Time»)

Прочие 
 Erik Rovanperä — Artwork, Cover art, Graphics
 Tomas Arfert — Layout, Graphics
 Sören von Malmborg — Mastering
 Chris Laney — Mixing, Additional engineering, Additional editing
 Ulf Magnusson — Photography
 Andreas Bauman — Engineering
 Mats «Mappe» Björkman — Editing (dvd)
 Rickard Gustafsson — Technician
 Leif Edling — Producer

Примечания 

Альбомы Candlemass
Альбомы Napalm Records